Jadir Vilela de Souza é membro da Academia Brasileira de Poesia Casa de Raul de Leoni. Possui vários livros editados e é um dos grandes autores da sua cidade ao lado de Adélia Prado, Sebastião Milagres, Pedro Pires Bessa e tantos outros escritores e poetas de Divinópolis.

Naturais de Divinópolis
Poetas do Brasil